La campaña rusa puede designar:
 la campaña rusa de Napoleón de 1812 (francés: campagne de Russie pendant l'année 1812).
 el Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial (alemán: Rußlandfeldzug).
 The Russian Campaign, un juego de mesa de estrategia militar de Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial de 1941-1945.